Ditte & Louise kan henvise til:
 Ditte & Louise (tv-serie), en tv-serie vist på DR
 Ditte & Louise (film), en film baseret på tv-serien